Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 wurde am 12. und 13. August 2013 im Olympiastadion Luschniki der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen.

Weltmeisterin wurde Hanna Melnytschenko, spätere Hanna Kasjanowa, aus der Ukraine. Rang zwei belegte die Kanadierin Brianne Theisen-Eaton. Bronze ging an die Niederländerin Dafne Schippers, die bei den Europameisterschaften 2012 mit der 4-mal-100-Meter-Staffel ihres Landes Silber gewonnen hatte und sich später mit großem Erfolg fast komplett auf den Sprint konzentrierte.

Die Qualität der Veranstaltung litt ein wenig darunter, dass die drei Medaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele 2012 verletzungsbedingt fehlten.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden zwei Landesrekorde aufgestellt:
 6477 P – Dafne Schippers, Niederlande
 6332 P – Eliška Klučinová, Tschechien

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
12./13. August 2013

Videolinks 
 Moscow 2013 - Heptathlon - Morning Session Day 1, youtube.com, abgerufen am 9. Februar 2021
 Moscow 2013 - WCH Moscow 2013 - Heptathlon - Afternoon Session Day 1, youtube.com, abgerufen am 9. Februar 2021
 Moscow 2013 - Heptathlon - Morning Session Day 2, youtube.com, abgerufen am 9. Februar 2021
 Moscow 2013 - Heptathlon - Afternoon Session Day 2, youtube.com, abgerufen am 9. Februar 2021
 Women Heptathlon 800 Metres 2013 IAAF World Athletics Championships Moscow TVE, youtube.com, abgerufen am 9. Februar 2021

Weblinks 
 World Championships Moskva (Luzhniki) (englisch), abgerufen am 9. Februar 2021
 Women Heptathlon Athletics XIV World Championship 2013 Moskva (RUS) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. Februar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Moscow 2013, S. 358 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 9. Februar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Moskau